Semele (mythologie)
 Semele (geslacht), een geslacht van  tweekleppige schelpsoorten uit de familie Semelidae
 Semele (planten), een geslacht van planten uit de onderfamilie Nolinoideae
 Semele (Händel), een oratorium van Georg Friedrich Händel